Unterfreundorf ist der Name folgender Orte:

 Unterfreundorf (Bogen), Gemeindeteil von Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterfreundorf (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ortschaft von Sankt Marienkirchen an der Polsenz, Bezirk Eferding, Oberösterreich